Радзымин:

 Радзымин — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Воломинский повят.
 Радзымин — гмина (волость) в Польше, входит в Воломинский повят, Мазовецкое воеводство.